El castell de Ptuj està situat en un turó al centre de la ciutat de Ptuj [pronunciació monosil·làbica: Ptui]. La vista des del castell és de la ciutat i la rodalia, la plana i el llac Ptuj .

Gràcies a objectes trobats al turó del castell s'evidencia que hi ha hagut assentaments continus des de l'Edat de Pedra. Cap a l'any 1000 aC. es va construir una fortificació al turó del castell. De la Baixa Edat del Ferro, època de la migració dels celtes cap a l'est, també n'han quedat testimonis, concretament restes (sepulcres) d'aquesta cultura. L'assentament prehistòric va ser substituït per fortificacions romanes, seguit d'un refugi tardà antic, seguit d'un fort i cementiri antic eslau de l'època medieval. Al segle IX, la torre defensiva dels Lords de l'Església de Salzburg es va situar en aquesta ubicació.

Senyors del castell 
 s. IX Arxidiòcesi de Salzburg: de 1131 a 1438 amb interrupcions, senyors de Ptuj, vassalls de l'arxidiòcesi de Salzburg
 1258 prínceps provincials d'Estíria
 1279 Frederic V. de Ptuj
 1294/1286 Arxidiòcesi de Salzburg
 1479 El rei hongarès Matías Corví
 1490 Habsburg com a prínceps provincials d'Estíria
 1512 Arxidiòcesi de Salzburg
 1555 Habsburg com a prínceps provincials d'Estíria
 1622 Ducs d'Eggenberg
 1634 Barons Thannhausni
 1642 Monestir jesuïta de Zagreb
 1656 Comte Leslieji
 1802 prínceps de Dietrichstein
 1858 presó per successió
 1869 Els comtes Attemsi i Lamberg, finques 7/12, barons Leslie de Balquhain 5/12 finques
 1873 Comte Herberstein
 1945 propietat de l'estat

Col·leccions 
El castell de Ptuj està gestionat pel Museu Provincial de Ptuj. El castell compta amb les següents col·leccions: instruments musicals, armes, cultura de l'habitatge feudal, màscares de carnaval i pintures sobre vidre. També hi ha la galeria del castell, el gabinet gràfic de France Mihelič i la col·lecció de Marko Sluga.
 
 
 Col·leccions del museu al castell de Ptuj, Guia, Museu Provincial Ptuj, 2006, ISBN 961-6438-034
 Iva i Jože Curk, Col·lecció de monuments culturals i naturals d'Eslovènia, 1965
 Decret que declara el castell de Ptuj monument cultural d'importància nacional, Ur.l. RS 81/1999, 111/2000, 66/2001

Vegeu també 
 Llista de castells a Eslovènia

Cultura d'Eslovènia
Estíria
Imperi Austrohongarès